Cette liste répertorie les épisodes connus de l'émission de télévision Soirée canadienne animée par Louis Bilodeau entre 1960 et 1983.

Notes et références 

Soirée canadienne
Soirée canadienne
Liste d'épisodes d'émission de télévision